Der CECAFA-Cup 1988 war ein Fußball-Cup. Die fünfzehnte Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1988 Palmares CECAFA Championship, fand vom 6. bis zum 19. November 1988 in Malawi statt. Acht ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Gastgeber Malawi gewann seinen dritten Titel.

Spielmodus 

Die 8 teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit je vier Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1988Malawi

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com

1988
Fußballveranstaltung 1988
Fußball (Malawi)
Sportveranstaltung in Malawi
Sport (Lilongwe)
Sport (Blantyre, Malawi)